В группу 7 европейской квалификации чемпионата мира по футболу среди женщин 2015 вошли сборные шести стран: Австрия, Болгария, Венгрия, Казахстан, Финляндия и Франция.

Матчи в группе прошли в два круга с 21 сентября 2013 по 17 сентября 2014 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
14 мячей
  Гаэтан Тиней

10 мячей
  Санна Талонен

9 мячей
  Мари-Лор Дели

7 мячей
  Эжени Ле Соммер
  Фанни Ваго
  Лиза Макас

6 мячей
  Нина Бургер

5 мячей
  Венди Ренар

4 мяча

  Камиль Абили
  Луиза Несиб
  Эмми Аланен
  Лилла Шипош

3 мяча

  Дженнифер Пёльтль
  Сара Пунтигам
  Элиз Буссалья
  Элоди Томи
  Дора Зеллер
  Бегаим Киргизбаева
  Николь Билла

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2015
2013 год в женском футболе
2014 год в женском футболе